Kundry - uma personagem de uma ópera.
553 Kundry

Desambiguação